Lase – divinità femminili della mitologia etrusca
Lase (in sloveno Laže) – insediamento del comune di Divaccia